Biblioteca A. S. Pushkin puede referirse a varias bibliotecas nombradas en homenaje al poeta ruso Aleksandr Serguéyevich Pushkin:

Biblioteca A. S. Pushkin (Moscú), biblioteca de la ciudad de Moscú.
Biblioteca A. S. Pushkin (Krasnodar), biblioteca de la ciudad de Krasnodar, en el krai de Krasnodar.
Biblioteca A. S. Pushkin (Omsk), biblioteca de la ciudad de Krasnodar, en el óblast de Omsk.
Biblioteca A. S. Pushkin (Saransk), biblioteca de la ciudad de Saransk, en la república de Mordovia.
Biblioteca A. S. Pushkin (Sarátov), biblioteca de la ciudad de Sarátov, en el óblast de Sarátov.
Biblioteca A. S. Pushkin (Sochi), biblioteca de la ciudad de Sochi, en el krai de Krasnodar.
Biblioteca A. S. Pushkin (Tambov), biblioteca de la ciudad de Tambov, en el óblast de Tambov.
Biblioteca A. S. Pushkin (Omsk), biblioteca de la ciudad de Krasnodar, en el óblast de Omsk.

Otros 

Biblioteca Pushkin (estación de metro), estación de metro del metro de Omsk.